Lacerta montana est un synonyme attribué à deux espèces de reptile :
 Lacerta montana Mikan, 1805 est un synonyme de Zootoca vivipara (Jacquin, 1787) ;
 Lacerta montana Gray, 1831 nec Mikan, 1805 est un synonyme de Tropidosaura montana (Gray, 1831).

Synonyme de sauriens (nom scientifique)
Lacertidae